NGC 4723 (другие обозначения — MCG -2-33-26, PGC 43508) — галактика в созвездии Ворон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4723
Ворон (созвездие)